Svømning under Sommer-OL 2008 blev afholdt fra 9. august til 21. august. De traditionelle løb sluttede den 16. august, mens det nye langdistanceløb på 10 km blev introduceret den 20. og 21. august. Alle løb pånær åbent-vand svømning blev svømmet på Beijing nationale svømmestadion (Water Cube). Åbent vand-svømning blev svømmet i Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park.

Medaljeoversigt 

Hentet fra 2008 NBC Olympics website.

Se også 
 Svømning under sommer-OL 2008 - 100m Butterfly Kvinder
 Svømning under sommer-OL 2008 - 100m Rygcrawl Kvinder
 Svømning under sommer-OL 2008 - 200m Butterfly Mænd
 Svømning under sommer-OL 2008 - 200m Fri Kvinder
 Svømning under sommer-OL 2008 - 200m Fri Mænd
 Svømning under sommer-OL 2008 - 200m Medley Kvinder
 Svømning under sommer-OL 2008 - 400m fri Mænd
 Svømning under sommer-OL 2008 - 400m medley Kvinder
 Svømning under sommer-OL 2008 - 400m medley Mænd
 Svømning under sommer-OL 2008 - 4x100m Fri Kvinder
 Svømning under sommer-OL 2008 - 4x100m Fri Mænd
 Svømning under sommer-OL 2008 - 4x200m Fri Mænd

Noter 

 
Sportsgrene under sommer-OL 2008